Браешти има више значења:

 Браешти (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Браешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Браешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Општина Браешти (Ботошани), општина у округу Ботошани у Румунији
 Општина Браешти (Бузау), општина у округу Бузау у Румунији
 Општина Браешти (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији